Cosmioperla är ett släkte av bäcksländor. Cosmioperla ingår i familjen Eustheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Cosmioperla